Nordisk Film Biografer A/S er Danmarks største biografkæde. Den består af 23 biografcentre over hele landet. Kæden er et datterselskab i Egmont-koncernen.

I januar 2019 overtog Nordisk Film biografen Fotorama i Viborg. I 2017 åbnede Nordisk Film Biografer en biograf i shoppingcentret Waves i Hundige. I maj 2017 åbnede en ny biograf i Køge, i 2015 åbnede biografen i Fields. Cirka hver anden biografbillet, der sælges i Danmark, sælges i en af Nordisk Films biografer. Flagskibet er premiere-biografen Imperial i København, der har 996 sæder, stadigvæk kan vise 70mm-film og er den største biograf i Skandinavien.

Biografcentrene

Tidligere biografer 
 Metropol, Aalborg
 Metropol, Industriens hus

Eksterne henvisninger 
 Nordisk Film A/S
 Nordisk Film Biografernes bookingsite